Переулок Героев:

Россия 

 Переулок Героев — переулок в Зеленогорске Санкт-Петербурга
 Переулок Героев — переулок в Краснодаре

Украина 

 Переулок Героев — переулок в Ирпене Киевской области
 Переулок Героев — переулок в посёлке городского типа Славяносербске Славяносербского района Луганской области

См. также 
 Героический переулок — переулок в Сумах
 Геройский переулок — переулок в Черкесске
 Переулок Героев Бреста — переулок в Кременчуге Полтавской области
 Переулок Героев-Комсомольцев — переулок в Одессе
 Переулок Героев Революции — переулок в Воронеже
 Аллея Героев
 Улица Героев
 Проспект Героев
 Площадь Героев